Двухцветный дикобраз () — млекопитающее семейства американских дикобразов (лат. Erethizontidae).

Этот вид встречается в северо-западной Боливии, Перу, западном Эквадоре, северо- и юго-западной Колумбии. В Боливии найден от низин до высоты 2500 метров над уровнем моря. Местообитания ограничены лесистыми областями.

Длина тела 40—54,3 см, вес 3—5 кг. Нос и губы заметны, клубневидные, глаза маленькие, чёрные. Уши маленькие, незаметные, скрытые среди меха и колючек растений.

Ведёт ночной, древесный, скрытный образ жизни, но взрослые пары могут жить вместе в дуплах деревьев. Передвигается медленно, при этом быстро карабкается на дерево. Питается листьями, плодами, семенами и корой растений. Движется медленно и может в течение длительного времени оставаться неподвижным. Цепкий хвост и приспособленные ноги позволяют ему легко двигаться между ветвями. Предпочитает селиться в дуплах деревьев повыше от земли.

Примечания

Ссылки 
 веб-сайт МСОП
 веб-сайт Папского католического университета Эквадора

Цепкохвостые дикобразы
Животные, описанные в 1844 году
Млекопитающие Южной Америки